Монетьє́-Пор-Дьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Ліможа, 65 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 58 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 122,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Монетьє-Пор-Дьє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монетьє-Пор-Дьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез